Personen
 Adriaen Valerius, een bekende Nederlandse dichter en componist
 Valerius Gratus, een Romeinse praefectus
 Valerius Maximus, een Latijns schrijver
 Valerius De Saedeleer, een Vlaams landschappenschilder
 Valerius Valens, keizer van Rome in de vierde eeuw

Overig
 Valerius (band), een Nederlandse band
 Valeriuskwartier, een wijk in Leeuwarden
 Valeriusplein, een plein in Amsterdam, vernoemd naar Adriaen Valerius
 Valeriuskliniek, een psychiatrisch ziekenhuis in Amsterdam, aan het Valeriusplein
 Gens Valeria, een gens uit het oude Rome

Zie ook 
 Valerio